Ге́лий Алекса́ндрович Жеребцо́в (род. 17 сентября 1938, Тайшет) — советский и российский радиофизик, доктор физико-математических наук (1983), член-корреспондент АН СССР (1990), академик РАН (1997), иностранный член Китайской академии наук (2021).

Биография 
С 1956 по 1958 год — ученик электрослесаря, электрослесарь Тайшетского авторемонтно-механического завода.

C 1958 по 1963 год обучался в Иркутском государственном университете, с 1963 по 1964 год — инженер вычислительного центра ИГУ.

С 1964 по 1973 год — начальник Полярной магнитно-ионосферной станции СибИЗМИР СО АН СССР (Норильск, Красноярский край).

В 1973—1984 годах — заместитель директора по науке, с 1984 по 2010 год — директор СибИЗМИР СО АН СССР (в 1992 г. Институт переименован в ИСЗФ СО РАН). Председатель Иркутского научного центра СО РАН (1992—2002). С 2010 года — советник РАН.

С 1997 года — заведующий кафедрой «Космическая физика» Бурятского государственного университета (Улан-Удэ). С 1998 года — ректор «Международной Байкальской молодёжной научной школы по фундаментальной физике» (БШФФ). Заместитель губернатора Иркутской области по науке и научно-технической политике (1998—2000).

Председатель научного совета РАН по физике солнечно-земных связей (Совет «Солнце-Земля»), член бюро научного совета по «Распространению радиоволн». Содиректор Объединённого Российско-Китайского научного центра по космической погоде (ОНЦ-КП), координатор программы Президиума РАН по фундаментальным исследованиям РАН «Солнечная активность и физические процессы в системе Солнце-Земля».

В разное время входил в состав: Высшей аттестационной комиссии РФ, рабочих комиссий КОСПАР и УРСИ, Международной рабочей группы по радарным исследованиям; член Американского геофизического союза.

Основные работы 

 Высокоширотные геофизические явления и прогнозирование коротковолновых радиоканалов. М., 1987 (в соавт. с Д. В. Благовещенским);
 Физические процессы в полярной ионосфере. М., 1988 (в соавт. с Ю. Г. Мизуном и В. С. Мингалевым);
 Радиационный баланс атмосферы и климатические проявления солнечной переменности // Оптика атмосферы и океана. 2004. Т. 17, № 12 (в соавт.);
 Природа аномальных возмущений в гелиосфере и их геофизические проявления // Доклады Академии наук. 2004. Т. 394, № 5 (в соавт.);
 Модель воздействия солнечной активности на климатические характеристики тропосферы Земли // Оптика атмосферы и океана. 2005. Т. 18, № 12 (в соавт.).

Награды и звания 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (03.03.2022)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (11.10.2009)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (31.12.1997);
 Орден «Знак Почёта» (30.6.1982);
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (10.4.1970);
 Медаль «Ветеран труда» (10.8.1987)
 орден «Дружбы» Республики Монголии (2010)
 Почётная грамота Президента Российской Федерации;
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (28.5.2007);
 Почётный гражданин Иркутской области (2004);
 Заслуженный деятель науки Республики Бурятия (1998);
 Заслуженный деятель науки и техники Монголии (1999)
 Почётный профессор Иркутского университета (1998);
 Медаль им. А. Л. Чижевского «За заслуги перед космонавтикой» (2000).

Примечания

Ссылки 
 
 Биография в справочнике СО РАН
 Жеребцов Гелий Александрович — РАН, Сибирское отделение, Институт солнечно-земной физики.
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Академик Гелий Жеребцов: кто несёт «Сибирский крест»? (интервью В. С. Губареву)

Геофизики СССР
Геофизики России
Выпускники Иркутского государственного университета
Преподаватели Бурятского государственного университета
Почётные граждане Иркутской области
Заслуженные деятели науки Республики Бурятия
Кавалеры орденов Монголии
Иностранные члены Китайской академии наук